Cupanoscelis är ett släkte av skalbaggar. Cupanoscelis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Cupanoscelis